«УкраїнSKA» — третій студійний альбом гурту «Mad Heads XL».

Пісні 

Бонус треки:

Посилання
 Альбом «УкраїнSKA» на сайті Last.fm 
 Офіційний сайт проекту «УкраїнSKA»

Альбоми Mad Heads XL
Українськомовні музичні альбоми